Il doppio del Family Circle Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 5–7, 7–6 (7–5), 6–3 contro Lisa Raymond e Paola Suárez.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finale)
 Åsa Svensson /  Kimberly Po (secondo turno)
 Elena Lichovceva /  Nicole Pratt (quarti di finale)

 Nicole Arendt /  Caroline Vis (semifinali) 
 Liezel Huber /  Laura Montalvo (quarti di finale) 
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 2001